Iwona Kozłowska ist der Name folgender Personen:
* Iwona Kozłowska (Politikerin) (* 1963), polnische Politikerin
 Iwona Kozłowska (Diplomatin) (* um 1970), polnische Botschafterin